skarb – termin w archeologii

Tytuły dzieł 
 Skarb – polski film z 1948 roku
 Skarb – albański film z 1981 roku
 Skarb – francusko-rumuński film z 2015 roku
 Skarb – singiel Ramony Rey